Cardo alcachofero puede referirse a:

 el nombre común de la planta Cynara cardunculus; o
 el nombre común de la planta Cynara scolymus.